Old Testaments foi uma compliação que trazia os maiores sucessos até o momento da banda Megadeth. Foi lançado em baixa tiragem nos Estados Unidos e Japão.

Faixas 
"Trust"
"Train of Consequences"
"A Tout Le Monde"	
"Symphony of Destruction"	
"Foreclosure of a Dream"
"Sweating Bullets"
"Hangar 18"
"Addicted to Chaos"
"Reckoning Day"
"Countdown to Extinction"
"Angry Again"

EP de 1997
Álbuns de Megadeth